Victor Ponta a dirigé quatre gouvernements roumains. Voir : 
 Gouvernement Ponta I, du  au  ;
 Gouvernement Ponta II, du  au  ;
 Gouvernement Ponta III, du  au  ; 
 Gouvernement Ponta IV, du  au .

Homonymie de gouvernement